O Bloco do Barbosa é um dos mais conhecidos do carnaval de São Luís do Paraitinga.

História 
A história começa quando um motorista mal humorado leva um bloco de carnavalescos para uma apresentação em Santo Amaro. O grupo tentou animar o motorista e brincando fizeram uma música em homenagem a ele. O motorista gostou, e acabou por criar seu bloco depois de sua aposentadoria.

Fantasia 
Em São Luis cada bloco sugere uma fantasia específica. No Bloco do Barbosa a fantasia é de motorista de ônibus.

A Marchinha 
Uma das mais conhecidas de São Luis, a marchinha do Bloco do Barbosa é a seguinte:

Ô Ô Barbosa

Essa curva é perigosa

Siga em frente nessa linha

Que eu vou contar pra Tia Rosa

Ô Ô Barbosa

Ai que dor no coração

Ô Ô Barbosa

Mete o pé nesse bondão!

(UAN TCHU TRI FÓR)

Blocos carnavalescos do estado de São Paulo